Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Lleyton Hewitt, který startoval v paralelně probíhajícím čtvrtfinále Světové skupiny Davis Cupu 2015.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Američan Rajeev Ram, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou dvojku Ivo Karloviće po dramatickém třísetovém průběhu 7–6, 5–7 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. První vybojoval na stejném turnaji – Hall of Fame Tennis Championships 2009.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2015